Another side of me (album), solo-elpee van Cees Veerman (zanger van The Cats) uit 1976
 Another side of me (single), single van Cees Veerman uit 1977